Cell (processor), een microprocessorarchitectuur ontwikkeld door Sony, Toshiba en IBM
Cell (Dragon Ball), een personage in verhalen van Dragon Ball
Cell (film), horror/sciencefictionfilm uit 2016 onder regie van Tod Williams
Cell (tijdschrift), een wetenschappelijk tijdschrift op het gebied van de biologie
The Cell, een film uit 2000
Cell (band), Amerikaanse rockband